North Tower van het World Trade Center, een 417 meter hoge wolkenkrabber, onderdeel van het voormalige World Trade Center in de Amerikaanse stad New York
 North Tower (Salford), een bouwwerk in de Engelse stad Salford (Greater Manchester)
 Hudson Yards (stedenbouwkundig project), op het eiland Manhattan in de Amerikaanse stad New York:
 30 Hudson Yards, een wolkenkrabber in New York met de bijnaam North Tower doordat hij de meest noordelijke toren is van het bouwproject Hudson Yards

Zie ook 
 Noordertoren (doorverwijspagina)

Wikipedia:Doorverwijspagina